USS Petrel ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos. Por el ave marina del mismo nombre.

  fue una goleta adquirida en 1846; sirvió posteriormente en el servicio de Inspección Costera de los Estados Unidos (equivalente al actual Servicio de Gardacostas).
  fue un vapor adquirido en 1862; que fue capturado en 1864.
  fue un cañonero dado de alta en 1889 que participó en la batalla de Cavite y fue dado de baja en 1919.
  fue un buque de rescate de submarinos de clase Chanticleer'' dado de alta el 24 de septiembre de 1946, que fue dado de baja el 30 de septiembre de 1991.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos